Małgorzata () es un nombre de pila femenino polaco, equivalente al español Margarita. Entre sus diminutivos e hipocorísticos se pueden enumerar Małgośka, Małgosia, Gosia, Gośka, Gosieńka y Gosiunia.

Personas llamadas Małgorzata 
 Gosia Andrzejewicz
 Małgorzata Bąk (n. 1966), botánica polaca
 Małgorzata Foremniak
 Małgorzata Górnicka (n. 1979), yudoca polaca
 Małgorzata Kożuchowska
 Małgorzata Kosik
 Małgorzata Korolkiewicz

Nombres polacos
Nombres femeninos